Minoranza musulmana in Grecia – minoranza musulmana in Grecia
 Vallahadi – etnia di lingua greca e di religione musulmana